Das 15-km-Einzelrennen der Frauen im Biathlon bei den Olympischen Winterspielen 2014 fand am 14. Februar 2014 um 18:00 Uhr im Laura Biathlon- und Skilanglaufzentrum statt. Die Belarussin Darja Domratschawa, die bereits zuvor das Verfolgungsrennen gewonnen hatte, konnte sich ein weiteres Mal die Goldmedaille sichern. Silber ging an die Schweizerin Selina Gasparin, die Bronzemedaille gewann mit Nadseja Skardsina ebenfalls eine weißrussische Athletin.

Wettkampfbeschreibung 
Der Einzelwettkampf ist die älteste Disziplin des Biathlons und gilt deshalb auch als „Klassiker“. Die 15 km verteilten sich auf fünf gleich lange Laufrunden, nach den ersten vier mussten die Athletinnen in der Reihenfolge liegend-stehend-liegend-stehend am Schießstand jeweils fünf Ziele treffen. Anders als in den anderen Disziplinen erhielten die Athletinnen für jede nicht getroffene Scheibe eine Strafzeit von einer Minute. Siegerin war, wer im Ziel die schnellste Gesamtzeit hatte.

Totalanstieg: 550 m, Maximalanstieg: 28 m, Höhenunterschied: 57 m 
82 Teilnehmerinnen aus 32 Ländern, davon 76 in der Wertung.

Ergebnisse 

Das Internationale Olympische Komitee disqualifizierte die russischen Athletinnen Jana Romanowa und Olga Saizewa nach positiven Dopingproben.  Am 24. September 2020 wurde die Disqualifikation von Romanowa aufgehoben.

Weblinks 
 Offizielles Ergebnis (PDF, 83 kB)

Einzelnachweise 

Einzel (Frauen)
Frauenskiwettbewerb
Frauenschießsportwettkampf